José Blanco puede referirse a:

 José Blanco (n. 1897), un compositor de música español;
 José Blanco Ruiz, Pepe Blanco (1911-1981), cantante riojano;
 José Blanco López, José Blanco o Pepe Blanco, exministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE);
 José Blanco Peyrefitte, militar y político mexicano;
 José Blanco González, militar y funcionario español;
 José Blanco Amor, escritor y periodista hispano-argentino;
 José Blanco, periodista mexicano.